El término crossover, generalmente con el significado de cruce, puede referirse a:

 Crossover clásico o pop operístico, género musical que mezcla y fusiona elementos del estilo de música clásica con la música popular.
 Crossover (música) o cruce musical, géneros musicales que combinan elementos de diferente origen o expresión.
 Crossover, álbum de DRI.
 Crossover ficcional o cruce ficcional, en el que dos o más personajes, historias, entornos, universos o medios ficticios, por lo demás separados, se encuentran e interaccionan entre ellos.
 CrossOver Office, un programa comercial que permite ejecutar aplicaciones populares de Windows en un sistema Linux o Mac.
 Crossover (automóvil), término usado para referirse a un vehículo deportivo utilitario, es decir un automóvil todoterreno construido mediante un chasis monocasco.
 Crossover (baloncesto) o quiebro, un movimiento básico en baloncesto.